Эмир Хркалович (; 17 мая 1991, Сеница) — сербский биатлонист и лыжник.

Спортивная карьера 
На международных соревнованиях дебютировал в 2009 году на последнем этапе Кубка IBU 2008/2009 в болгарском Банско, где занял 35-е место в спринте. Лучший результат в рамках соревнований Кубка IBU — 10-е место в индивидуальной гонке в норвежском Бейтостолене в сезоне 2013/2014.

В Кубке мира дебютировал в сезоне 2011/12 на этапе в итальянской Антерсельве в составе мужской эстафеты. Дебют в личных гонках состоялся в следующем сезоне. Лучшим результатом на соревнованиях Кубка мира является 93-е место в спринте, который прошёл в сезоне 2012/13 в Оберхофе, а в составе эстафеты — 22-е место, занятое в 2013 году в Антерсельве.

Участие в Чемпионатах мира

Ссылки 
 Профиль на сайте IBU
 Профиль FIS

Биатлонисты Сербии
Лыжники Сербии